Рулант Саверей (; ,  — , ) — нидерландский .

Биография 
Семья будущего художника, будучи протестантами, покинула Южные Нидерланды, когда Руланту было 4 года, и ок. 1585 года поселилась в Харлеме.

Учился живописи в Амстердаме у брата, Якоба Саверея, писавшего животных, птиц и рыб.

Вместе с несколькими фламандскими художниками был приглашён императором Рудольфом II в Прагу, где и жил до смерти этого государя в 1612 году.

Конец своей жизни провёл в Утрехте.

Творчество 
Вначале, находясь на родине, Саверей писал пейзажи, в которых обычно изображал северную природу, а потом, после своего путешествия по Тиролю и немецкой Швейцарии, воспроизводил исключительно горные лесистые местности с водопадами. В своих ландшафтах он в изобилии помещал фигуры разных зверей и птиц, что давало ему повод называть такие картины «Земным раем», «Ноевым ковчегом», «Орфеем, усмиряющим животных звуками лиры» и т. д.

Верность рисунка, сильный, хотя и несколько условный (вследствие избытка синеватых тонов) колорит и обдуманность композиции составляют достоинства этого художника.

Картины его встречаются во многих музеях, особенно богаты ими Венская и Дрезденская галереи. В России работы художника есть в Эрмитаже: «Орфей, прельщающий животных своей музыкой», «Тирольский пейзаж» (1606), «Скалистый пейзаж со святым Иеронимом», «Мостик в лесу», и в Государственном музее изобразительных искусств: «Возвращение блудного сына».

Примечания

Ссылки 
 

Члены Гильдии Святого Луки (Утрехт)